Armstrong se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jan Armstrong
 Joseph Beattie Armstrong
 P.M. Armstrong